

Плейнфілд — місто, штат Коннектикут
 Плейнфілд — місто, штат Індіана
 Плейнфілд — місто, штат Айова
 Плейнфілд — місто, штат Массачусетс
 Плейнфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Плейнфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Плейнфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Плейнфілд — місто, штат Вермонт
 Плейнфілд — місто, штат Вісконсин
 Плейнфілд — селище, штат Іллінойс
 Плейнфілд — селище, штат Огайо
 Плейнфілд Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсільванія
 Плейнфілд — селище, штат Вісконсин
 Плейнфілд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Плейнфілд — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Плейнфілд — переписна місцевість, штат Вермонт